

События

Азия 
 Яшоварман I наследовал Индраварману I в качестве правителя Кхмерской империи.
 Королевство Силла начало собирать налоги с помощью силы непосредственно у крестьян, что вызывало массовое крестьянское восстание.
 В Корее основан храм Bongwon.
 В японском летоисчислении закончилась эра Ninna и началась эра Kanpyō.
 Начало правления императора Чжао-цзуна.

Европа 
 В городском совете победили сторонники нового эмира, несмотря на то, что Бану Каси осадили город Сарагоса. Осада длилась около восьми месяцев.
 Владимир Расате наследовал Борису I как хан Болгарии.
 Святополк I, князь Великой Моравии, занял территорию лужицких сербов.
 Дональд II наследовал Эохейду как царь Шотландии.
 Арнульф Каринтийский даровал Оснабрюку торговые привилегии.
 Город Форли в Италии стал независимым городом-республикой.
 Баграт I начал своё царствование в Грузии.

Русь 
 Вторжение печенегов в Северное Причерноморье.

См. также

Примечания